Róna László (1913–2007) jégkorongozó, teniszező
Róna László (1925–) erdélyi magyar orvos, szakíró
Róna J. László (1953–) magyar író